Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-98) на зимних Олимпийских играх 2022 среди женщин прошли 5 февраля. Старт первой попытки состоялся в 18:45 по местному времени (UTC+8). Местом проведения соревнований стал Национальный центр прыжков с трамплина, расположенных в районе городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Расчётная дальность трамплина — 109. В соревновании приняли участие 40 спортсменок представляющие 16 НОК.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась норвежская прыгунья Марен Лундбю. Чемпионкой мира 2021 года в прыжках с нормального трамплина была Эма Клинец.

Сильнее всех выступили словенские прыгуньи, они заняли 1-е, 3-е, 5-е и 9-е места. Чемпионкой стала 26-летняя Урша Богатай. Немка Катарина Альтхаус заняла второе место, как и на Олимпийских играх 2018 года.

Медалисты

Результаты 
В финале прыгуньи выполняют по две попытки, причём во вторую попытку проходят только 30 спортсменок. Призёры Олимпийских игр определяются по сумме результатов за две попытки.

Примечания

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)